Серпоклю́в () — вид птиц отряда ржанкообразных, единственный вид рода серпоклювы (Ibidorhyncha), выделяемый в монотипическое семейство Ibidorhynchidae.

Описание 
Довольно крупный кулик: длина тела 38—41 см, вес 270—300 г. Самки обычно несколько крупнее самцов. Основная окраска оперения взрослых серпоклювов в брачном наряде светло-дымчато-серая, верх головы, лоб, широкая полоса вдоль затылка, уздечка, горло и полоса поперек груди черно-бурые. Спинная сторона и крылья буровато-серые. Бока головы, шея, зоб и низ спины голубовато-серые. Ноги тёмно-красные. Характерной особенностью серпоклювов является длинный (7—8 см) и тонкий, выгнутый вниз клюв ярко-красного цвета. С его помощью серпоклюв ищет добычу между камнями на дне рек и озёр, погружая голову в воду.

Ареал и места обитания 
Серпоклювы распространены в Средней Азии и Гималаях, от озера Иссык-Куль до южной границы Маньчжурии, они в небольших группах встречаются вдоль мелких каменистых горных рек и ручьёв, однако рек с очень быстрым течением серпоклюв избегает. Серпоклювы живут в горных регионах на высоте от 1700 до 4500 м над уровнем моря. В зимнее время они перекочёвывают в более низко расположенные местности, встречаются и в предгорьях, но редко. В России серпоклюв наблюдался только на Алтае, куда залетали лишь единичные экземпляры.

Также, они обитают в высокогорьях Центрального и Северного Тянь-Шаня, в пределах Казахстана по долинам рек Большая и Малая Алматинки, Чилик, Иссык, Каркара, Баянкол, Джунгарского Алатау, Чолдысу.

Образ жизни 
Серпоклюв населяет каменистые берега и острова горных рек. Важным условием является наличие островов, на которых эти птицы гнездятся. Эта птица неплохо плавает и часто пересекает реки вплавь или бродит по мелководью. В полёте напоминает небольших ибисов. Кормится на мелководье и на суше, питается различными беспозвоночными и мелкой рыбой.

Голос — довольно мелодичный двусложный свист, напоминающий голос большого улита и некоторых кроншнепов. Серпоклюв часто кричит в брачный период, в остальное время он становится молчаливым и очень осторожным.

Размножение 

Серпоклювы недолюбливают себе подобных, поэтому, организовав пару, сооружают гнездо не менее, чем в километре от родственников. Гнездо — небольшая ямка в камнях, с 3—4 яйцами, очень похожими на яйца вальдшнепа. Основное отличие — очень много серых тонов в окраске скорлупы (приспособление к маскировке кладки среди камней). Насиживают кладку и водят птенцов оба родителя. В это время они становятся очень осторожными и молчаливыми, поэтому увидеть выводок серпоклювов очень трудно. Точные сроки насиживания и воспитания птенцов неизвестны.

Как правило, серпоклюв выбирает для высиживания яиц места с камнями средних размеров, величиной с его тело. На слишком мелких камнях или же, наоборот, среди крупных валунов он сразу становится заметным, что повышает риск стать добычей хищника.

Охрана 
Серпоклювы являются редкими птицами, чьё существование находится под угрозой. Хотя ареал вида достаточно велик, биотопы, где обитает серпоклюв, ограничены, и его распространение часто носит ленточный характер. Угрозу представляет нарушение естественных биотопов вследствие перегона по ним скота, строительства гидротехнических сооружений, а также сильные паводки. Серпоклюв внесён в Красную книгу как вид, находящийся под угрозой исчезновения .

Серпоклюв объявлен птицей 2015 года в Казахстане для повышения осведомлённости населения об исчезающих видах.

Примечания

Ссылки 
 BirdLife International (2012) Species factsheet: Ibisbill Ibidorhyncha struthersii.
 Птицы Советского Союза. Г. П. Дементьев, Н. А. Гладков, Е. П. Спангенберг. Москва, 1951
 А. И. ИВАНОВ, Е. В. КОЗЛОВА, Л. А. ПОРТЕНКО, А, Я. ТУГАРИНОВ. Птицы СССР. Часть II, 1953
 «Птицы Казахстана» том 2. Алма-Ата, 1962.
 Э. И. Гаврилов. «Фауна и распространение птиц Казахстана». Алматы, 1999.
 Gavrilov E. I., Gavrilov A. E. «The Birds of Kazakhstan». Almaty, 2005.

Ржанкообразные
Птицы Азии
Монотипические роды птиц
Животные, описанные в 1832 году